Кліть — прямокутний дерев'яний зруб, утворений покладеними один на одного вінцями з колод. Це найпростіша споруда, яка у плані представляє квадрат або наближений до нього прямокутник, складаний в древніші часи із соснових кругляків і напівкругляків, а пізніше з брусів з зав'язуванням вінців зрубів на кутах за допомогою простого замка "в обло". З'єднували вінці один з одним по всій довжині будівлі знизу доверху: у верхній частині деревини видовбували жолобок, куди вставляли зарубану нижню частину верхнього вінця. Таке кріплення відоме ще з часів Київської Русі. Широко застосовується у дерев'яній архітектурі. Кліті, ці найпростіші зруби, були вихідними елементами багатьох споруд від дерев'яного житла до храму. Конструкції у вигляді дерев'яних клітей виявлені при розкопках "міста Ярослава" (складалася з дубових зрубів, що прилягали один до одного), в захисних валах й інших давньоруських міст. Для середньовіччя в період VI — XIII століття характерними є типові городища з земляними валами, збудованими за дерев'яними конструкціями (рубані кліті заповнені глиною).

Кліттю також називають неопалювану частину хати. Кліть — хата, хижа, кімната, комора. Стебки мали приблизно такі розміри, як і кліті, але їхні стіни та стеля були обмазані глиною і їх опалювали за допомогою жару, який вносили в спеціальній посудині; іноді в них влаштовували печі. У деяких місцевостях стебки видозмінились у хатні прибудови пукліт, покліт, теплу комору, прибік.

Перекриття кліті поздовжньо-вінцеве. Поздовжні бруси або кругляки укладали симетрично з обох боків, наближаючи їх до осі плану. Врубували такі елементи перекриття в поперечні стіни, які утворювали фронтон. Покрівлю виконували з драниць.

Загалом історія розвитку житла й комори має багато спільного, хоча комора пройшла шлях від дупла в дереві й мисливських схованок, піднятих над землею, до наземних споруд. До такої найпростішої споруди належить кліть. Кліть — найпростіша зрубна конструкція у давньоруському будівництв.

Через простоту конструкції і універсальність, практичне використання та наявність будівельного матеріалу, все це сприяло тому, що на території Київської Русі цей тип споруди виконував найрізноманітніші функції. Тоді кліть виступала в ролі будинку, кімнати, келії або комори. У давньоруській мові слово "кліть" використовувалось у значенні "кімната". У "Повісті минулих літ" кліть тлумачиться як оселя. Князь Володимир у Берестові під Києвом влітку мешкав у кліті. Кліть як спальня молодої пари часто згадується у литовських і латиських народних піснях. В Норвегії та Швеції було заведено у великих сім'ях для кожної пари влаштовували окрему кліть. Кліті заповнені грунтом використовувались при спорудженні дерево-земляних укріплень староукраїнських городищ.

Пояснення

Деталізація джерел

Див. також 
 Підкліт
 Городні (архітектура)
 Шахтна кліть
 Бурдей (житло)
 Комора
 Ямне житло

Хатина
Дерев'яна архітектура
Архітектурні елементи